Кубок Франции по футболу 1998/99 — 82-й розыгрыш Кубка Франции по футболу. Обладателем трофея во второй раз в истории стал «Нант», победивший в финале «Седан».

Результаты матчей

1/32 финала 
 Туар(D-3) — Пари Сен-Жермен — 1:2 (Д.В.)

1/16 финала 
 Пари Сен-Жермен — Нант — 1:1 пен.4:5

 Ланс — Марсель — 3:1 (2:0)

 Ле Ман(D-2) — Ренн — 3:1 (2:0)

 Сен-Жорж-Ле-з'Ансиз(CFA-2) — Сошо — 1:0 (0:0)

 Амьен(D-2) — Гавр — 1:0 (0:0)

 Генгам(D-2) — Страсбур — 2:1 (0:0 , 1:1, 1:0)

 Васкаль(D-2) — Мец — 0:2 (0:0)

 Шатору(D-2) — Лаваль — 1:2 (1:0)

Финал 
 Стад де Франс. «Нант» — «Седан» — 1:0 (0:0). 15 мая. 78 756 зрителей. Судья: М. Гарибян (Париж-Иль-де-Франс)

«Нант»: Ландро (c), Шанле, Олембе, Декруа, Фаббри (Жилле, 66), Пьосель, Девино (Савино, 80), Ф. Дароша (Сюффо, 90), Каррьер, Дерофф, Монтерубьо. «Седан»: Саши, Форе, Саторра, Борбокони (Кроснье, 76), Э. Оливейра (Данбето, 67), Пабуа (Н’Дьефи, 60), Деблок, О. Кин, Мьонне, Ди Рокко, Элзеар. Гол: Монтеррубьо (57, с пенальти). Предупреждены: Э. Оливейра, Форе, Дерофф.

1998/1999
Футбол в Европе в 1998 году
Футбол в Европе в 1999 году
Спорт во Франции в 1998 году
Спорт во Франции в 1999 году